Jaime Linares puede referirse a:

Jaime Linares Lázaro, un futbolista peruano, que actualmente juega en el Real Atlético Garcilaso.
Jaime Linares, un político argentino, que actualmente es senador nacional por la Provincia de Buenos Aires.